Lecce (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Apulië
Lecce (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie
US Lecce, een Italiaanse voetbalclub
Lecce (motorfiets), een Italiaans motorfietsmerk